Beša ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:

 Beša (Levice) im Okres Levice
 Beša (Michalovce) im Okres Michalovce

Siehe auch: Besa